Los 10+ pedidos é um programa de MTV Latinoamerica.

Programas da MTV
Programas de televisão que estrearam em 2005